Ocena oddziaływania na środowisko
 Obszar ochrony ścisłej